

Architettura 
 Villa Mirabello – villa storica di Milano
 Villa Mirabello – villa storica sita nel parco di Monza
 Villa Mirabello – villa storica nei giardini di Palazzo Estense
 Castello Mirabello - castello in comune di Chiusa di Pesio 
 Castello di Mirabello - castello in comune di Pavia

Armamenti 
 Classe Mirabello – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Carlo Mirabello (esploratore) – esploratore leggero

Geografia

Italia 
 Mirabello Monferrato – comune della provincia di Alessandria
 Mirabello Sannitico – comune della provincia di Campobasso
 Mirabello Comasco – denominazione imposta al comune di Beregazzo con Figliaro (CO) dal regime fascista
 Mirabello – frazione di Cantù in provincia di Como
 Mirabello – frazione di Pavia detta anche Mirabello-Scala
 Mirabello – frazione di Terre del Reno in provincia di Ferrara, ex comune soppresso nel 2017
 Mirabello Ciria – l'unica frazione di Casalmorano in provincia di Cremona
 Mirabello – frazione di Senna Lodigiana in provincia di Lodi
 Mirabello – quartiere di Milano
 Mirabello – quartiere di Reggio Emilia

Persone
Mirabello Cavalori – pittore
Carlo Mirabello - ammiraglio

Sport 
 Stadio comunale Mirabello – impianto sportivo di Reggio Emilia

Persone 
 Carlo Mirabello (1847-1910) – ammiraglio italiano

Pagine correlate 
Mirabell
Mirabella
Mirabelli